Miejscowości na Białorusi:

 Jachimowszczyzna – agromiasteczko w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, patrz również Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Jachimowszczyzna
 Jachimowszczyzna – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie sieneńskim